Paul Lombard (avocat)#Œuvres
Tariq Ramadan#Ouvrages